Круазий:

 Круазий — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. 
 Круазий — коммуна во Франции, регион Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале, округ Аррас, кантон Круазий.
 Круазий — кантон во Франции, находится в регионе Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале.